Ластоно́гие  — парвотряд млекопитающих отряда хищных, объединяющий тюленей и моржей. Ранее рассматривался в качестве самостоятельного отряда. Японский морской лев и карибский тюлень-монах вымерли в XX веке, в то время как средиземноморский тюлень-монах, каспийская нерпа и гавайский тюлень-монах считаются Международным союзом охраны природы вымирающими видами.

Общее описание 
Водные млекопитающие с веретенообразным телом, превращёнными в плавники пятипалыми передними и задними конечностями, пальцы которых, снабжённые когтями, соединены толстой плавательной перепонкой, направленными горизонтально назад задними конечностями, полной зубной системой (из резцов, клыков и коренных зубов), одной или двумя парами сосков на брюхе, двурогой маткой и кольцеобразным последом. Размеры тюленей варьируются от 1 м и 45 кг байкальского тюленя до 5 м и 3200 кг южного морского слона, который также является крупнейшим хищником. Несколько видов проявляют половой диморфизм.

У некоторых ластоногих пальцы ступней совершенно неподвижны, и границы их неразличимы при внешнем осмотре. Часть ластоногих при нахождении на суше переступает задними ластами, тогда как большинство видов их просто волочит. Сравнительно небольшая голова довольно чётко отделяется от шеи, но сама шея, короткая и толстая, непосредственно переходит в округлое тело, суживающееся сзади. Хвост представляет собой небольшой отросток. Морда у ластоногих короткая, спереди закруглена, пасть глубоко прорезана, на верхней губе расположены усы из упругих щетин. Ноздри щелевидные, расположены наискось, при нахождении в воде закрываются клапанами. Глаза большие, с мигательной перепонкой, уши у большинства видов не имеют наружной раковины. Кожа толстая и плотная. У одних она почти голая, а у других покрыта длинными жёсткими волосами. Преобладающий цвет шерсти — желтовато-серый или жёлтый с рыжеватым оттенком.

Некоторые виды хорошо приспособлены для погружений на большие глубины. Хорошо развит жировой слой кожи, надёжно защищающий организм от потери тепла. Кроме моржа, все виды покрыты мехом.

У ластоногих хорошо развиты чувства — их зрение и слух адаптированы как для воздуха, так и для воды, и у них развитая тактильная система в их усах или вибриссах.

Образ жизни 
Ластоногие распространены во всех морях мира, заходят в реки и большие озёра и встречаются даже во внутренних озёрах Азии, оставшись там после отступания морей и океанов. Большинство видов предпочитают более холодные воды Северного и Южного полушарий. Они проводят большую часть своей жизни в воде, но выходят на берег, чтобы спариться, рожать, линять или спасаться от хищников, таких как акулы и косатки.

Питаются рыбой, ракообразными, моллюсками. Некоторые виды охотятся на птиц вроде пингвинов или на других тюленей.

Самцы ластоногих обычно спариваются с более чем одной самкой. Детёныши обычно рождаются в весенние и летние месяцы, и самки несут почти всю ответственность за их воспитание. Матери некоторых видов кормят своих детенышей в течение относительно короткого периода времени, в то время как другие совершают походы за пищей в море между кормлениями. Известно, что моржи кормят своих детенышей, находясь в море.

Тюлени связываются между собой с помощью звуков, например, лаем калифорнийских морских львов, гонгоподобных криков моржей или сложных песен тюленей Уэдделла.

Статус ластоногих в современных системах млекопитающих 

Согласно современным молекулярным данным, ластоногие представляют монофилетическую группу. Исторически, ранее ластоногие были выделены в отдельный отряд. Позже группа была сочтена полифилетической, и ластоногих разделили на два разных надсемейства в составе отряда хищных (Carnivora). Ушастые тюлени и моржи относятся к надсемейству Otarioidea, а настоящие тюлени — к Phocidea (кроме этого, выделяют ещё ряд ископаемых семейств).

Otariidea считалась сестринской группой по отношению медвежьим, наиболее ранние остатки современных семейств найдены в Тихоокеанском бассейне, хотя первые находки вымерших семейств известны из олигоцена Франции; a Phocidea связывали с куньими, ранние остатки обнаружены в Средиземном море — в Атлантике, известны с раннего миоцена.

Между этими двумя группами существуют значительные различия как в строении черепа, так и в строении остального скелета, которые приводят к разным способам локомоции. В современной классификации ластоногие сохранены как парвотряд в составе отряда хищных.

Разнообразие ластоногих 
К ластоногим относят семейства моржовых (Odobenidae, с единственным видом), ушастых тюленей (Otariidae) и настоящих тюленей (Phocidae).

Представители ушастых тюленей (Otariidae) — морские котики и морские львы, всего 12 видов из 6 родов. 

К настоящим тюленям (Phocidae) относятся нерпы, морской леопард, тюлень-крабоед, морские слоны, всего 19 видов из 13 родов.

Распространение по странам 

В водах Российского Дальнего Востока обитают два вида — северный морской котик и сивуч, или северный морской лев.

Ископаемые 
В 2009 году был описан ранний ископаемый тюлень . Возраст животного оценивается в 24—20 млн лет. Находка была сделана в 2007 году канадским палеонтологом Наталией Рыбчински на острове Девон у берегов Гренландии.

Примечания

Литература 
 
 
 Кэрролл Р. Палеонтология и эволюция позвоночных. Т. 3. — : Мир, 1993. — С. 48—51.
 Tedford, R. H. (1976). Relationship of pinnipeds to other carnivores (Mammalia). Systematic Zoology 25(4): 363—374.